

Codici 
 zau  – codice ISO 639-3 della lingua zagskari

Località
Zau de Câmpie – comune della Romania nel distretto di Mureș